Poesia oral improvisada é o estilo de repente vigente em diversos países, cujo artista pode ser denominado como trovador, pajador, verseador, poeta, bertsolaris,cantastorie, etc.

Ligações externas 
 

Poesia